Sezona 2009/10 serije turnirjev Sportingbet.com World Series of Snooker je bila druga sezona serije v zgodovini. Prvič je serijo v celoti sponzoriralo britansko igralniško in stavniško podjetje Sportingbet.com. 

Sestojila je iz štirih nejkostnih povabilnih turnirjev, razpršenih po vsej Evropi, zadnji od štirih turnirjev pa je potekal celo v Saudovi Arabiji. Na turnirjih so igrali štirje vrhunski poklicni igralci, ki so krojili vrh svetovne karavane, nasproti pa so jim stali štirje lokalni igralci. Poleg štirih turnirjev se je igral tudi veliki finale, katerega zmagovalec je pobral nagrado ? €.

Za veliki finale so prišle v poštev točke, pridobljene na štirih rednih turnirjih, na katerih je zmagovalec osvojil 5, poraženec v finalu 3 in oba polfinalista po 1 točko. Seštevek teh točk je na koncu odločal o zasevkih igralcev na velikem finalu. 4 najvišje uvrščeni igralci so tako bili avtomatično uvrščeni v četrtfinale, vsi nižje uvrščeni pa so morali o svoji usodi odločati že prej.

Champion of Champions Challenge

Prvi turnir sezone se je odvil 16. in 17. maja 2009 v Killarneyu, Irska.  V finalu je slavil Shaun Murphy, ki je s 5-1 porazil Jimmyja Whita. 

Poklicni igralci:
  Shaun Murphy
  Ken Doherty
  John Higgins
  Jimmy White

Lokalni igralci amaterji:
  Greg Casey
  Tony Moore
  Andrew Gray
  Jason Devaney

Glavni del turnirja

Seznam nizov vsaj 100 točk
 131, 129 Shaun Murphy
 118 Ken Doherty
 100 Jimmy White

Turnir v Pragi

17. in 18. oktobra 2009 je v Pragi, Češka, potekal drugi turnir sezone.  Osvojil ga je Jimmy White, ki je v finalu s 5-3 porazil Graema Dotta. 

Poklicni igralci:
  Stephen Maguire
  Graeme Dott
  John Higgins
  Jimmy White

Lokalni igralci amaterji:
  Kryštof Michal
  Osip Zusmanovic
  Lukáš Křenek
  Sishuo Wang

Glavni del turnirja

Seznam nizov vsaj 100 točk 
 103 Jimmy White
 100 Graeme Dott

Seštevek točk

Viri

Zunanje povezave
 Uradna spletna stran 

2009/10
2009 v snookerju
2010 v snookerju